Chiesa di Santa Maria Bambina a Atzara
Chiesa di Santa Maria Bambina nella frazione Cacciamali di Ardesio
Chiesa di Santa Maria Bambina a Ortueri
Chiesa di Santa Maria Bambina a Terranuova Bracciolini